Вознаграждение
 Авторское вознаграждение — вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности.
 Комиссионное вознаграждение — плата за работу в качестве агента-посредника по осуществлению коммерческой операции, сделки, обычно исчисляемую в процентах от суммы сделки.
 Система вознаграждения — совокупность структур нервной системы, участвующих в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на действия.